Miquel Serra i Bonal (Peralada, 1867 - 1922) compositor de sardanes català
 Miquel Serra i Gòdia, polític català, batlle d'Alcarràs (ERC).
 Miquel Serra i Pàmies (Reus, 17 de gener de 1902 - Mèxic, 14 de juny de 1968) fou un polític català.
 Miquel Serra Magraner actual director del Diari de Balears
 Miquel Serra Maura, jurista mallorquí
 Miquel Serra de Gaieta Bonet (Sa Pobla, 1879 - Pollença, 1932) fou un empresari que produí una terra per blanquejar l'oli i els greixos denominada “Hispanite”.
 Miquel Serra i Sucarrats (Olot, 11 de gener de 1868 – la Vall d'Uixó, Plana Baixa 9 d'agost de 1936) va ser un eclesiàstic i bisbe català.
 Miquel Serra (cantant) (Eivissa, 1975), cantant balear.